Szarejki ist ein polnischer Ortsname:
 Szarejki (Ełk), Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Sareyken, 1938 bis 1945 Sareiken, Kreis Lyck, Ostpreußen
 Szarejki (Kowale Oleckie), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Schareyken, 1938 bis 1945 Schareiken, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen